Daniélou est un nom de famille d'origine bretonne, porté par plusieurs personnalités :

 Charles Daniélou (1878-1953), homme politique

 les membres de la famille Daniélou,  issue du mariage de Charles Daniélou et de Madeleine Clamorgan dont :
 Jean Daniélou (1905-1974) évêque et cardinal, connu pour son travail de recherche sur la naissance du christianisme ;
 Alain Daniélou, indianiste et musicologue (1907-1994) ;
 Yann Daniélou, ancien footballeur français (né en 1966).

C'est également le nom de plusieurs lieux d'enseignements fondés par la communauté Saint-François-Xavier :
 Centre Madeleine-Daniélou

Lien externe 
 

Homonymie de patronyme